Gomila (Destrnik), een plaats in de Sloveense gemeente Destrnik
 Gomila (Mirna), een plaats in de Sloveense gemeente Mirna